Whitland bezeichnet:

 Whitland (Carmarthenshire)
 Whitland Abbey, ehemalige Zisterzienserabtei bei Whitland in Carmarthenshire in Wales
 Trappistinnenabtei Whitland, britisches Kloster der Trappistinnen bei Whitland, Carmarthenshire, im Bistum Menevia, in Wales